Ку́хня — может означать:

 Кухня () — подбор блюд, совокупность кулинарии народа, страны, региона или же кулинарии, обусловленной определёнными кулинарными условиями.
 Высокая кухня
 Вегетарианская кухня
 Молекулярная кухня — раздел трофологии, связанный с изучением физико-химических процессов, которые происходят при приготовлении пищи.
 Кухня фьюжн — кухня, сочетающая элементы различных кулинарных традиций.
 Кухня — помещение для приготовления пищи.
 Полевая кухня
 Бортовая кухня
 Фабрика-кухня
 Молочная кухня — предприятие по изготовлению молочных смесей для грудных детей.
 Кухня — мебель для кухонного помещения.

В искусстве 
 «Кухня» — комедийный российский сериал 2012—2016 годов.

Другое 
 Кухня (какой-либо деятельности, предприятия и т. п.) — скрытая, теневая сторона, которая знакома только людям, работающим в них.
 Кухня — термин в брокерском жаргоне.
 «Адская кухня» — район Манхэттена, также известный как Клинтон.

Примечания

См. также 

 Кухня Древнего Египта
 Кухня Древнего Рима
 Кухня Империи Великих Моголов
 Кухня инков
 Кухня майя
  (значения)
 Кухня в Париже — полнометражный фильм телекомпании СТС и Yellow, Black and White.
 Душевная кухня — кинофильм режиссёра Фатиха Акина 2009 года.
 The Kitchen — ограниченная серия комиксов.